Martin Müller (worstelaar) (1966), Zwitsers worstelaar
 Martin Müller (voetballer) (1970), Tsjechisch voetballer.
 Martin Müller (wielrenner) (1974), Duits wielrenner.